Mugo ist der Familienname folgender Personen:

Hellen Wanjiku Mugo (* 1985), kenianische Marathonläuferin
Samuel Muturi Mugo (* 1986), kenianischer Marathonläufer